Страконице:

 Страконице — город в Южночешском крае Чехии.
 Страконице — один из 7 районов Южночешского края Чехии.